Рина Морелли (; 6 декабря 1908, Неаполь, Италия — 17 июля 1976, Рим, Италия) — итальянская актриса.

Биография  
Рина (настоящее имя Эльвира) Морелли родилась в актёрской семье 6 декабря 1908 года. Дебютировала на профессиональной сцене в 1924 году. В 1938-1939 годы стала актрисой театральной компании «Театр Элизео». В 1939 году дебютировала в исторической картине Алессандро Блазетти «Приключение Сальватора Розы» (герцогиня Изабелла ди Торниано). С 1945 года Рина Морелли начала длительное сотрудничество с кинорежиссёром Лукино Висконти. В это же время стала женой актёра и режиссёра Паоло Стоппа. Активно работала в театре. Прославилась исполнением заглавных ролей в пьесах Ануйя, Шекспира, Гольдони, Чехова, Кокто, Сартра, Вильямса. Рина Морелли прекрасно вписывалась в фильмах Лукино Висконти: гувернантка Лаура в драме «Чувство» (1954), принцесса Мария Стелла Салина в «Леопард» (1963). Снималась актриса и в последней картине этого режиссёра «Невинный». Рина Морелли играла почти во всех театральных постановках Лукино Висконти. С успехом играла и в фильмах Мауро Болоньини: «Красавчик Антонио» (1960), «Ла Виачча» (1961), и в антифашистской ленте «Либера, любовь моя» (1974), и также снялась в фильме Рене Клемана «Как радостно жить». Активно записывалась на радио и снималась на ТВ в сериалах «Будденброки» и «Сёстры Матерацци».

Примечания

Ссылки  
  
 

Актрисы Италии
Актёры озвучивания Италии